Opernball ist der Name folgender Tanzbälle:

 Augsburger Opernball
 Budapester Opernball
 Dresdner Opernball („SemperOpernball“)
 Deutscher Opernball (vor 2005: „Frankfurter Opernball“)
 Grazer Opernball, siehe Opernredoute
 Hannoverscher Opernball
 Leipziger Opernball
 Nürnberger Opernball („Opernball Albrecht Dürer“)
 Prager Opernball
 Wiener Opernball
 Zürcher Opernball

Buchtitel:
 Opernball (Haslinger), Roman (1995) von Josef Haslinger

Filmtitel:
 Opernball (1939), deutsch-österreichische Filmkomödie
 Opernball (1956), österreichische Filmkomödie von Ernst Marischka
 Opernball (1998), österreichischer Fernsehfilm

Der Opernball steht für:
 Der Opernball, Operette (1898) von Richard Heuberger

Siehe auch: